Мода:

 Мода (культура) — нетривале панування певного смаку в якійсь сфері життя чи культури.
 Мода (статистика) — в теорії ймовірності і статистиці, одна з характеристик розподілу випадкових величин.
 Мода (фізика) — вид коливань, який виникає в складних коливальних системах.
 Мода (мис) — мис в Стамбулі
 Мода (альбом) — четвертий студійний альбом українського гурту Друга Ріка
 Гвідо Мода  - італійський футболіст і тренер.
 Мода (оптика) - один з можливих розв'язків рівняння Максвелла, одна з можливих конфігурацій електричного та магнітного полів при розповсюдженні світла в оптоволокні.